

Kappeln – città del circondario di Schleswig-Flensburgo (Schleswig-Holstein)
 Kappeln – comune del circondario rurale di Kusel (Renania-Palatinato)

Pagine correlate 
Kapellen (disambigua) – pagina di disambiguazione
Kappelen – pagina di disambiguazione